Wolfsau ist der Ortsname von

 Wolfsau (Diebach), Ortsteil der Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wolfsau (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Wolfau (Begriffsklärung)